Тёмкин () — еврейская матронимическая фамилия.

Тёмкин 
 Тёмкин, Абрам Генрихович (1919—2007) — белорусский советский химик-технолог.
 Тёмкин, Владимир Ионович (1861—1927) — еврейский общественный деятель, первый президент Всемирного союза сионистов-ревизионистов (1925), брат З. И. Тёмкина.
 
 Тёмкин, Зиновий Ионович (1865—1942) — еврейский общественный деятель, председатель Союза сионистов-ревизионистов Франции, отец Д. З. Тёмкина, брат В. И. Тёмкина.
 
 Тёмкин, Израиль Соломонович (1904—1964) — советский уролог, брат Я. С. Тёмкина.
 Тёмкин, Марк Моисеевич (1895—1980) — советский государственный деятель.
 Тёмкин, Менасий Исаакович (1908—1991) — советский физикохимик.
 Тёмкин, Наум Ефимович (1928—2006) — работник коксохимической промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Темкин, Овсей (Овсей Самуилович Тёмкин; 1902—2002) — американский медик, историк медицины, член Американской национальной академии наук.
 Тёмкин, Олег Наумович (род. 1935) — российский химик.
 
 Тёмкин, Юрий Соломонович (1912—1967) — советский гобоист, педагог.
 Тёмкин, Яков Соломонович (1896—1976) — советский отоларинголог.
 Бек, Аарон Темкин (1921—2021) — американский психотерапевт, основатель когнитивно-бихевиористской психотерапии.

Псевдонимы 
 Тёмкин, Николай Михайлович (настоящая фамилия Голь; род. 1952) — российский детский писатель, поэт, переводчик.

Тёмкина

Примечания